Antoine Diot (1989) – cestista francese
 Jean Diot (... – 1750) – ultimo francese condannato a morte per omosessualità
 Maurice Diot (1922-1872) – ciclista su strada francese

Altro
 Diot – piatto francese a base di salciccia